Лёц:

 Лёц — город в Германии.
 Лёц — династия щецинских (штетинских) купцов.
 Лёц — название хутора Лысомице до 1945 года, часть села Дембница-Кашубская.
 Лёц — район города Бург-Штаргард в Мекленбургском озёрном крае в земле Мекленбург-Передняя Померания в Германии.